Білгород — Біле Місто (з молдавської — Четятя Албе).
 Біле Місто (Тель-Авів) — архітектурний ансамбль у Тель-Авіві.
 Hueitapalan або Біле Місто — легендарне місто у Центральній Америці.